Иоганн Георг Мюллер ()
 Мюллер, Иоганн Георг (1822—1849) — швейцарский архитектор и поэт.
  — швейцарский политик.
  — немецкий врач и публицист.